Die 2. Handball-Bundesliga startete in der Saison 1993/94 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg TuS Nettelstedt, aus der Staffel Süd TV Eitra in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuS Nettelstedt.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: VfL Fredenbeck.
Absteiger in die Regionalligen: FSV 1895 Magdeburg, HV Brandenburg und TSV Altenholz.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Tarp-Wanderup, TSG Herdecke und PSV Wilhelmshaven.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TV Eitra.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: OSC 04 Rheinhausen, TSV Scharnhausen (startet mit Frisch Auf Göppingen als Spielgemeinschaft SG Göppingen/Scharnhausen) und TuS Schutterwald.
Absteiger in die Regionalligen: Bayer Leverkusen (Rückzug), TSB Horkheim, Frisch Auf Göppingen und TV Nieder-Olm.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSG Groß-Bieberau und TV Schwetzingen 1864.

Entscheidungen 

Handballsaison 1993/94
1993